Фра́ймут () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Фраймут, Йорг (род. 1960) — немецкий прыгун в высоту.
 Фраймут, Рико (род. 1988) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Фраймут, Уве (род. 1961) — немецкий легкоатлет-многоборец.